У́лица Гасте́лло — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоено в память о советском военном лётчике, Герое Советского Союза Николае Францевиче Гастелло (1907—1941).

Россия 
 Улица Гастелло — улица в Абакане.
 Улица Гастелло — улица во Владивостоке.
 Улица Гастелло — улица во Владикавказе.
Улица Гастелло - улица во Владимире
 Улица Гастелло — улица в Дзержинске.
 Улица Гастелло — улица в Екатеринбурге.
 Улица Гастелло — улица в Ижевске.
Улица Гастелло - улица в Казани.
 Улица Гастелло — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Гастелло — улица в Копейске.
 Улица Гастелло — улица в Краснодаре.
 Улица Гастелло — улица в Красноярске.
 Улица Гастелло — улица в Липецке.
 Улица Гастелло — улица в Москве.
Улица Гастелло — улица в Нальчике.
 Улица Гастелло — улица в Новосибирске.
 Улица Гастелло — улица в Новочеркасске.
 Улица Гастелло — улица в Оренбурге.
 Улица Гастелло — улица в Пензе.
 Улица Гастелло — улица в Самаре.
 Улица Гастелло — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Гастелло — улица в Саранске.
 Улица Гастелло — улица в Сочи.
 Улица Гастелло — улица в Таганроге.
 Улица Гастелло — улица в Тамбове.
Улица Гастелло — улица в Тихорецке.
 Улица Гастелло — улица в городе Тюмени.
 Улица Гастелло — улица в Улан-Удэ.
 Улица Гастелло — улица в микрорайоне Фирсановка города Химки.
 Улица Гастелло — улица в Хабаровске.
 Улица Гастелло — улица в Чебоксарах.
 Улица Гастелло — улица в Челябинске.
Улица Гастелло- улица в Тулуне.

Казахстан 
 Улица Гастелло — улица в Алма-Ате.

Белоруссия 
 Улица Гастелло — улица в Браславе.
 Улица Гастелло — улица в Витебске.
 Улица Гастелло — улица в Глубоком.
 Улица Гастелло — улица в Гродно.
 Улица Гастелло — улица в Лиде.
 Улица Гастелло — улица в Минске.
 Улица Гастелло — улица в Могилёве.
 Улица Гастелло — улица в Мозыре.
 Улица Гастелло — улица в Орше.
 Улица Гастелло — улица в Поставах.
 Улица Гастелло — улица в Пружанах.
 Улица Гастелло — улица в Слониме.
 Улица Гастелло — улица в Сморгони.
 Улица Гастелло — улица в Толочине.
 Улица Гастелло — улица в Чашниках.
 Улица Гастелло — улица в Червене.
 Улица Гастелло — улица в Щучине.

Крым 
Улица Гастелло-улица в Симферополь.

Украина 

 Улица Гастелло — улица в Винница.
 Улица Гастелло — улица в Днепр.
 Улица Гастелло — улица в Новомосковск
 Улица Гастелло — улица в Донецк.
 Улица Гастелло — улица в Жмеринка
 Улица Гастелло — улица в Запорожье.
 Улица Гастелло — улица Золочев 
 Улица Николая Гастелло — улица в Киев.
 Улица Гастелло — улица в Лебедин
 Улица Гастелло — улица в Луганске.
 Улица Гастелло — улица в Луцке.
 Улица Гастелло — улица в Николаев.
 Улица Гастелло — улица в Одесса.
 Улица Гастелло — улица в Полтава.
 Улица Гастелло — улица в Харьков.
 Улица Гастелло — улица в Черновцы.
 Улица Гастелло — улица в Чернигов.

Прежние улицы 

 Улица Гастелло — прежнее название Липовой улицы в Белицкое
 Улица Гастелло — прежнее название улицы Джеймса Мейса в Броварах
 Улица Гастелло — прежнее название улицы Соколовцев в Малин.
 Улица Гастелло — прежнее название Дулибской улицы в Ровно.
 Улица Гастелло — прежнее название Кашировской улицы в городе Светловодск 
 Улица Гастелло — прежнее название улицы Александра Кушнирука в Хмельницкий.
 Улица Гастелло — прежнее название улицы Николая Зерова в городе Смела 
 Улица Гастелло — прежнее название улицы Княгини Ольги в Сокиряны